El Jicaral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Jicaral, Coicoyán de las Flores, ort, Coicoyán de las Flores, 
 El Jicaral, Santa Cruz Zenzontepec, ort, 
 El Jicaral, Santiago Amoltepec, ort,

Nicaragua 

 El Jicaral, ort och kommun i León departementet, 

Robotskapade Mexikoförgreningar